Obhájkyní titulu soutěže dvouhry vozíčkářek na pařížském French Open 2016 byla nejvýše nasazená Nizozemka Jiske Griffioenová, jež ve čtvrtfinále nestačila na britskou vozíčkářku Jordanne Whileyovou.

Soutěž vyhrála 28letá nizozemská tenistka Marjolein Buisová, která ve finále porazila zástupkyni německého tenisu Sabine Ellerbrockovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Získala tak premiérový grandslamový titul z dvouhry a třetí celkově. Do žebříčku si připsala 800 bodů a obdržela prémii 35 000 eur.

Nasazení hráček 
  Jiske Griffioenová (čtvrtfinále)
  Jui Kamidžiová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2016